Anders Carlsson (né le  à Gävle en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace devenu dirigeant. Il évoluait au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Il découvre l'Elitserien en 1979 avec le Brynäs IF. Il est choisi au quatrième tour en soixante-sixième position par les Devils du New Jersey lors du repêchage d'entrée dans la LNH 1986. Il remporte le Trophée Le Mat 1980, 1981 et 1985. Le , il débute dans la Ligue nationale de hockey avec les Devils et marque son premier but chez les Flames de Calgary. Il met un terme à sa carrière de joueur en 2001.

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1978-1979|| Brynäs IF|| Elitserien|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2|| || || || || 
|-
| 1979-1980|| Brynäs IF|| Elitserien|| 17|| 0|| 1|| 1|| 6|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1980-1981|| Brynäs IF|| Elitserien|| 36|| 8|| 8|| 16|| 36|| || || || || 
|-
| 1981-1982|| Brynäs IF|| Elitserien|| 35|| 5|| 5|| 10|| 22|| || || || || 
|-
| 1982-1983|| Brynäs IF|| Elitserien|| 35|| 18|| 13|| 31|| 26|| || || || || 
|-
| 1983-1984|| Brynäs IF|| Elitserien|| 35|| 8|| 26|| 34|| 34|| || || || || 
|-
| 1984-1985|| Södertälje SK|| Elitserien|| 36|| 20|| 14|| 34|| 18|| 8|| 0|| 3|| 3|| 18
|-
| 1985-1986|| Södertälje SK|| Elitserien|| 36|| 12|| 26|| 38|| 20|| 7|| 2|| 4|| 6|| 0
|-
| 1986-1987|| Devils du New Jersey|| LNH|| 48|| 2|| 18|| 20|| 14|| || || || || 
|-
| 1986-1987|| Mariners du Maine|| LAH|| 6|| 0|| 6|| 6|| 2|| || || || || 
|-
| 1987-1988|| Devils du New Jersey || LNH|| 9|| 1|| 0|| 1|| 0|| 3|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 1987-1988|| Devils d'Utica|| LAH|| 33|| 12|| 22|| 34|| 16|| || || || || 
|-
| 1988-1989|| Devils du New Jersey|| LNH|| 47|| 4|| 8|| 12|| 20|| || || || || 
|-
| 1988-1989|| Devils d'Utica|| LAH|| 7|| 2|| 4|| 6|| 4|| || || || || 
|-
| 1989-1990|| Brynäs IF|| Elitserien|| 40|| 12|| 31|| 43|| 29|| 2|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 1990-1991|| Brynäs IF|| Elitserien|| 34|| 11|| 24|| 35|| 22|| 2|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 1991-1992|| Boro/Vetlanda HC|| Division 1|| 29|| 33|| 23|| 56|| 32|| 9|| 3|| 3|| 6|| 4
|-
| 1992-1993|| Brynäs IF|| Elitserien|| 40|| 13|| 18|| 31|| 28|| 10|| 3|| 2|| 5|| 6
|-
| 1993-1994|| Brynäs IF|| Elitserien|| 36|| 6|| 11|| 17|| 47|| 7|| 2|| 2|| 4|| 4
|-
| 1994-1995|| VIK Västerås HK|| Elitserien|| 39|| 16|| 22|| 38|| 40|| 4|| 1|| 3|| 4|| 4
|-
| 1995-1996|| Leksands IF|| Elitserien|| 36|| 8|| 18|| 26|| 26|| 5|| 2|| 1|| 3|| 4
|-
| 1996-1997|| Leksands IF|| Elitserien|| 50|| 12|| 27|| 39|| 52|| 9|| 1|| 8|| 9|| 12
|-
| 1997-1998|| Leksands IF|| Elitserien|| 41|| 11|| 20|| 31|| 28|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1997-1998|| Leksands IF|| LEH || 6|| 1|| 6|| 7|| 8|| || || || || 
|-
| 1998-1999|| Leksands IF|| Elitserien|| 48|| 23|| 34|| 57|| 38|| 4|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 1998-1999|| Leksands IF|| LEH || 6|| 1|| 4|| 5|| 0|| 2|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 1999-2000|| Leksands IF|| Elitserien|| 48|| 11|| 30|| 41|| 34|| || || || || 
|-
| 2000-2001|| Leksands IF|| Elitserien|| 10|| 1|| 2|| 3|| 4|| || || || || 

| 104|| 7|| 26|| 33|| 34|| 3|| 1|| 0|| 1|| 2

Au niveau international 

| 1986 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 6|| 6|| 12|| 12|| || align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 1987 || align="left"| Coupe Canada || 6|| 1|| 0|| 1|| 0|| ||align="left"| Troisième place
|-
| 1987 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 4|| 3|| 7|| 6|| || align="left"|  Médaille d'or
|-
| 1989 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 2|| 3|| 5|| 8|| +2|| align="left"| Quatrième place
|-
| 1990 || align="left"| Championnat du monde || 8|| 1|| 0|| 1|| 2|| -2|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 1991 || align="left"| Championnat du monde || 6|| 1|| 1|| 2|| 6|| +1|| align="left"|  Médaille d'or
|-
| 1997 || align="left"| Championnat du monde || 11|| 1|| 1|| 2|| 6|| 0|| align="left"|  Médaille d'argent

Références 

Naissance en novembre 1960
Naissance à Gävle
Joueur international suédois de hockey sur glace
Dirigeant suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Devils du New Jersey
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur du Brynäs IF
Joueur du IF Björklöven
Joueur du VIK Västerås HK
Joueur du Leksands IF
Joueur des Mariners du Maine (1977-1987)
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur des Devils d'Utica
Attaquant de hockey sur glace
Membre du Temple de la renommée du hockey suédois